Волви — греческий топоним. Может означать:

 Волви — озеро.
 Волви (дим) — община.
  — село в сообществе  в общине Волви в Центральной Македонии.
  — село в общине Волви в Центральной Македонии.